Гайзельвинд () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Китцинген.  Население составляет 2380 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 48,77 км². Официальный код  —  09 6 75 127.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Район Китцинген